Lusius Quietus
 Avidius Quietus
 Titus Quietus